ММФ може бити:

 Међународни монетарни фонд (скраћеница), међународна финансијска организација, основана са циљем да подстакне земље у вођењу адекватне економске политике и да помогне у превазилажењу платно-билансних тешкоћа земаља чланица.
 Mikofenolat mofetil (), имуносупресант и пролек микофенолне киселине, који се екстензивно користи у трансплантној медицини.

Скраћенице